Antabamba (stad), een stad in Peru
Antabamba (provincie), een provincie van Peru
Antabamba (district), een district van Peru